

Кланіно — село в гміні Крокова Пуцького повіту Поморського воєводства
 Кланіно — село в гміні Боболіце Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства